BNAE est un sigle pouvant signifier :
 Bureau de normalisation de l'aéronautique et de l'espace, une entité (d'une association française) travaillant sur la normalisation dans le domaine des études et constructions aéronautiques et spatiales. 

 British National Antarctic Expedition